Johanna von Hanau bezeichnet folgende Personen:

 Johanna von Hanau-Lichtenberg (1507–1572), Tochter von Graf Philipp III. und Markgräfin Sibylle von Baden-Sponheim
 Johanna von Hanau-Lichtenberg (1543–1599), Tochter von Graf Philipp IV. und Gräfin Eleonore von Fürstenberg
 Johanna Juliane von Hanau-Lichtenberg (1627–1628), Tochter des Grafen Philipp Wolfgang von Hanau-Lichtenberg
 Johanna Magdalena von Hanau (1660–1715), Tochter von Graf Johann Reinhard II. und Pfalzgräfin Anna Magdalena von Pfalz-Bischweiler
 Johanna Sibylla von Hanau-Lichtenberg (1564–1636), Tochter von Graf Philipp IV. und Pfalzgräfin Ludovica Margaretha von Zweibrücken-Bitsch